Die Bieler Hallenhandball-Meisterschaften 1948/49 waren die 1. Bieler Hallenhandball-Meisterschaften. Der BTV Biel wurde erster Bielermeister.

Mannschaften 

Quelle:

Spiele 
1. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

2. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

3. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

4. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

5. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

6. Spieltag
Spielplan: & Resultate:

Einzelnachweise 

1949
Biel